Get Up bzw. Get Up! bzw. GetUp! steht für:

 GetUp!, eine australische politische Bewegung
 Get Up!, ein Film von Kazuyuki Izutsu
 Get Up!, ein Album von Ed Mann
 Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine, ein Lied von James Brown
 Get Up!, ein Lied von Korn
 Get Up (50-Cent-Lied), ein Lied von 50 Cent